Coelambus är ett släkte av skalbaggar som beskrevs av Thomson 1860. Coelambus ingår i familjen dykare. 

Kladogram enligt Dyntaxa:

Källor 

Dykare
Coelambus